Новобурановский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Усть-Калманском районе Алтайского края России. Административный центр — село Новобураново.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 812 человек, в том числе 382 мужчины и 430 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Новобураново.

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Калманского района
Сельские поселения Алтайского края